Henkel může být:
příjmení

 Andrea Henkel – německá sportovkyně, biatlonistka
 Friedrich Karl Henkel (1848–1930) – německý průmyslník a podnikatel, zakladatel stejnojmenné firmy
 Henkel (rod) – německá podnikatelská rodina, potomci Friedricha Karla Henkela
 Heike Henkel – německá sportovkyně, atletka, skokanka do výšky
 Henner Henkel – německý sportovec, tenista
 Jim Henkel – americký sportovec, lední hokejista

jiné významy
 Henkel (firma) – celým názvem Henkel AG & Co. KGaA, německý chemický koncern

Externí odkazy 
 

Německá příjmení